Finanskrisen kan avse: 

 Wall Street-kraschen – en börskrasch som startade med svarta torsdagen den 24 oktober 1929 på börsen på Wall Street, Manhattan, New York
 Finanskrisen i Sverige 1990–1994 – en kris i Sverige på 1990-talet
 Finanskrisen 2007–2008 – en global finansiell kris som betraktas som den värsta finansiella krisen sedan den stora depressionen på 1930-talet
 Finanskrisen i Sverige 2008–2009 – hur Sverige påverkades av den globala krisen 2007–2008

Se även 
 Asienkrisen
 Ekonomisk kris